«Батл Крик» () — американский комедийно-драматический телесериал с Джошем Дюамелем и Дином Уинтерсом в главных ролях. Сериал создан Дэвидом Шором и Винсом Гиллиганом. Премьера состоялась 1 марта 2015 года на телеканале CBS. 

8 мая 2015 года канал закрыл сериал после одного сезона.

Сюжет 
Старший детектив Расс Эгнью работает в полиции города Батл Крик в штате Мичиган. Местная полиция не имеет достаточных средств для борьбы с преступностью, работая с устаревшим оборудованием и размещаясь в маленьком помещении, поэтому на высшем уровне принимается решение открыть в Батл Крике офис ФБР. Из Детройта в городок переводят также успешного агента ФБР Милтона Чемберлена, который вызывает у Эгнью неприязнь.

Внезапно в Батл Крике происходит громкое убийство двух наркоторговцев, и Чемберлен берёт Эгнью в напарники. С этого момента и начинается сотрудничество двух совершенно разных полицейских.

Разработка и производство 
В сентябре 2013 года компания Sony Pictures Television объявила, что она заключила сделку с CBS на производство нового телесериала под названием «Батл Крик», созданного на основе сценария Винса Гиллигана, который он написал за десять лет до этого. Несмотря на название шоу, сериал не снимался в Батл Крик, штат Мичиган. Однако большинство сцен в начальных титрах всё же были сняты в этом городе. Также актёры, играющие главных героев, посетили Батл Крик летом 2014 года, чтобы посмотреть город, его жителей и особенно отдел полиции. CBS заказал тринадцать эпизодов, которые гарантировал показать.

В ролях

Основной состав 
 Джош Дюамель — специальный агент ФБР Милтон Чемберлен
 Дин Уинтерс — старший детектив Расс Эгнью
 Обри Доллар — офис-менеджер Холли Дейл
 Эдвард «Грейпвайн» Фордэм мл. — детектив Аарон Фанкхаузер
 Кэл Пенн — детектив Фонтанель Уайт
 Джанет Мактир — коммандер Кимберли «Ким» Гузиевич

Второстепенный состав 
 Лиза Лапира — детектив Эрин Джейкокс
 Дэймон Херриман — детектив Ниблет
 Мередит Итон — Мередит Оберлинг

Приглашённые актёры 
 Паттон Освальт — мэр Скутер Харди
 Питер Джейкобсон — Даррел Харди
 Кэндис Берген — Констанция Эгнью

Эпизоды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2015 году
Телесериалы на английском языке
Криминальные телесериалы США
Драматические телесериалы США
Программы телеканала Си-би-эс
Экшен-телесериалы США
Телесериалы о полицейских
Телесериалы США, завершённые в 2015 году
Телесериалы, созданные Винсом Гиллиганом